Дикэ — в древнегреческой мифологии богиня правды, олицетворение справедливости.

Дикэ () — румынская фамилия. Известные носители:

 Дикэ, Николае (род. 1980) — румынский футболист.
 Дикэ, Эмиль (род. 1982) — румынский футболист.